Nomia (insect), geslacht van bijen
 Nomia (nimf), een van de Naiaden uit de Griekse mythologie